Wildkarspitze bezeichnet mehrere Berge:

 Wildkarspitze (Stubaier Alpen) () in den Stubaier Alpen in Tirol, Standort der Hochstubaihütte
 Wildkarspitze (Zillertaler Alpen) () im Osten der  Zillertaler Alpen, Salzburg
 Wildkarspitze (Kitzbühler Alpen) () in den Kitzbüheler Alpen in Tirol im Kammverlauf südlich des Feldalphorns.